Alter – album di Tenedle del 2007
 Alter – album dei Knut del 2001
 Alter – album dei Floater del 2002
 Alter – cratere lunare
 Alter – rete televisiva greca
 Alter – rivista
 ALTER nel Data Definition Language

Persone
 David Alter – medico, scienziato e inventore statunitense
 Franz Karl Alter – gesuita e filologo austriaco
 Harvey J. Alter – medico statunitense
 Robert Alter – accademico, critico letterario e traduttore statunitense

Pagine correlate 
 Alter ego

Altri progetti